Les Orygina sont une sous-tribu de bovidés hippotraguins regroupant les genres Addax et Oryx. Son groupe frère est la sous-tribu des Hippotragina.

Systématique 
La tribu des Orygina a été créée par Victor Brooke en 1876 au rang de sous-famille sous le taxon Oryginae. Selon l’ITIS celui-ci est invalide.

Cladogramme

Notes et références

Liens externes 

 

Sous-tribu de mammifères (nom scientifique)